El vocablo inglés Christ puede referirse a:

 Cristo, el título que en el cristianismo se le da a Jesús de Nazaret como Mesías;
 el poema en anglosajón Christ (h. siglo IX), compuesto por dos secciones anónimas y una central de Cynewulf; o a
 Konrad Hermann Heinrich Christ (1833-1933), abreviatura CHRIST, naturalista, botánico y paleobotánico suizo.